Numa či NUMA může být:

 jiné jméno ruské řeky Kurejka

 zkratka
 Non-Uniform Memory Access – specifická počítačová škálovatelná platforma, která seskupuje procesory a operační paměť fungující následně jako jeden počítač
 Národní agentura pro podvodní a námořní činnost () – americká nezisková organizace zabývající se archelogickým výzkumem lodí